Carrozzeria Orlandi di Brescia – fondata da Angelo Orlandi a Brescia nel 1867
 Carrozzeria Orlandi di Modena – fondata da Angelo Orlandi (1835-1907) a Crespellano nel 1859